АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации»  (с 1960 по 1989 год — Всесоюзный научно-исследовательский институт радиационной техники () — предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; входит в электрофизический блок компании под управлением АО «Наука и инновации».

Располагается в Москве по адресу Варшавское шоссе, д. 46.

Знаменит разработками в области атомной энергетики, промышленности, геологии, сельского хозяйства и медицины. В последние годы предприятие создало целую линейку, необходимых в медицине диагностического оборудования и радиофармпрепаратов.

Род деятельности института 
АО «НИИТФА» разрабатывает и производит:
 аппаратуру для контроля параметров технологических процессов
 методы и аппаратуру для анализа элементного состава вещества
 средства неразрушающего контроля материалов и изделий
 методы и оборудование для осуществления радиационно-технологических процессов
 радионуклидные энергетические установки (генераторы),
 газоразрядные детекторы ионизирующих излучений и аппаратуру с их использованием;
 средства лучевой диагностики и терапии заболеваний человека.

История 
Институт основан 6 октября 1960 года распоряжением Совета Министров СССР. На институт были возложены функции головной организации в области радиационной техники и медицинской рентгенотехники. В задачу института входили разработка, создание и внедрение в народное хозяйство различных методов, приборов, аппаратуры, установок и систем, основанных на использовании эффектов взаимодействия ионизирующих излучений с веществом.

Во ВНИИРТе проводились исследования и разработки изделий и аппаратуры по основным направлениям радиационной техники, в том числе в области:

 преобразования энергии радиоактивного распада в тепловую и электрическую;
 радионуклидных энергетических устройств;
 средств лучевой диагностики и терапии различных заболеваний человека;
 ядерно-физических методов и аппаратуры для получения информации о качественных и количественных параметрах состава и свойств материалов и изделий, контроля и управления технологическими процессами;
 газоразрядных детекторов ионизирующих излучений.

История имён института 
 После аварии на ЧАЭС институтом было принято решение о прекращении работ и увольнении рядовых работников . Для снижения влияния радиофобии и для «успокоения» населения окружающих домов, руководством института в 1989 году было принято решение о переименовании Всесоюзного научно-исследовательского института радиационной техники во Всесоюзный научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (ВНИИТФА).
 В 2008 году в связи с акционированием предприятия ФГУП «ВНИИТФА» был преобразован в Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА»).
 В 2014 году, после вхождения в Блок по Управлению Инновациями (БУИ), предприятие носит название АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации».

Дочерние предприятия 
 В 1963 в состав ВНИИРТ были включены ЦНИИ лаборатория Госгортехнадзора, радиационная лаборатория Латвийской ССР, Центральное бюро научно-технической информации по атомной науке и технике и СКБ радиоизотопных приборов Рижского завода «Автоэлектроприбор».
 В конце 1963 на базе отделов института, расположенных в г. Риге, был организован Рижский филиал ВНИИРТ, а в 1966 г. он выделился в самостоятельную организацию — Рижский научно-исследовательский институт радиоизотопного приборостроения (РНИИРП).
 А в 1967 из состава ВНИИРТа выделился Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по атомной науке и технике — ЦНИИАтоминформ.
 В 1989 году часть Саранского завода точных приборов (площадка № 1) вошла в состав ВНИИТФА на правах филиала.

Организационная структура 
 комплекс научно-исследовательских и конструкторских подразделений;
 опытное, серийное производство и технологические службы;
 вспомогательные и обслуживающие подразделения.

Руководство 
 1961—1975: Мамиконян Сергей Вартанович;
 1975—1997: Штань Александр Сергеевич;
 1997—1997: Савицкий Леонид Георгиевич;
 1997—2009: Кузелев Николай Ревокатович;
 2009—2011: Мулюков Марат Мусаевич;
 2011—2018: Колосков Сергей Алексеевич;
 2018—2021; Ковалев Сергей Николаевич;
 2021—2022: Обрубов Игорь Михайлович;
 2022—н.вр: Степичев Михаил Михайлович.

Награды 
 Лауреат Национальной премии в области организации безопасности дорожного движения «Безопасность — дело каждого», за разработку системы «Кондор»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АО «НИИТФА»
 Управляющая компания — АО «Наука и инновации»

Росатом
Предприятия атомной промышленности СССР